Basement ist die englische Bezeichnung für:
 Kellergeschoss oder Souterrain
 Grundgebirge
 Basement (Rockband), englische Rockband

The Basement ist außerdem
 der Originaltitel des US-amerikanischen Films The Basement – Der Gemini Killer

Siehe auch:
 Basament
 Nullebene
 Basement 5
 Basement Jaxx
 The Basement Tapes